El término independencia de los Estados Unidos o, más propiamente, independencia de los Estados Unidos de América, puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 a la guerra de Independencia de los Estados Unidos;
 a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, el documento político (1776);
 al Día de la Independencia de los Estados Unidos, la fiesta nacional de ese país (4 de julio).